Typ 73 oder Type 73 steht für:

 Mitsubishi Typ 73, japanischer Truppentransportpanzer
 NSB Type 73, Triebzug der Norwegischen Staatsbahn
 Mitsubishi Type 73, Automodell von Mitsubishi
 Bugatti Type 73, Automodell von Bugatti, siehe Bugatti #Modelle

Abkürzung